51. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:
 51. Armee (Rote Armee)
 51. Armee (Japanisches Kaiserreich)